Roads Authority (RA) () — государственное учреждение в Намибии, которое отвечает за строительство и содержание дорог, находится в ведении  Намибии.
Строительство и содержание дорог в Намибии осуществляется государственными компаниями и компаниями-подрядчиками.

— Генеральный директор (CEO) Roads Authority Conrad Mutonga Lutombi
— Штаб-квартира Roads Authority находится в городе Виндхук
— Домашняя страница Roads Authority http://www.ra.org.na

Функции и структура
Roads Authority (RA) состоит из различных подразделений и ведомств.

Основные функции RA:
 Строительство и ремонт дорог
 Техническое обслуживание дорог
 Планирование движения транспорта
 Менеджмент дорог (например, через Администрацию финансирования дорог)
 Мониторинг за дорогами и транспортом 
 Информация о транспорте и нормативно-юридические услуги

Внутренние производственные подразделения RA:
 Корпоративные коммуникации
 Бизнес-услуги
 Внутренний финансовый учет
 Юридические консультации

См. также

 Список Натиональштрассе Намибии

Внешние ссылки

 Дороги в Намибии (на английском языке)
 Подробная дорожная карта Намибии (на английском языке)

Примечания